Dit is een lijst van planetoïden 112301-112400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (112301) - || 2002 LY42 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112302) - || 2002 LC44 || 9 juni 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (112303) - || 2002 LK44 || 4 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112304) - || 2002 LJ46 || 11 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112305) - || 2002 LL46 || 11 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112306) - || 2002 LL47 || 12 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112307) - || 2002 LQ47 || 12 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112308) - || 2002 LR47 || 12 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112309) - || 2002 LQ48 || 10 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112310) - || 2002 LV48 || 12 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112311) - || 2002 LV54 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112312) - || 2002 LW54 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112313) Larrylines || 2002 LL55 || 12 juni 2002 || Needville || Needville
|-
| (112314) - || 2002 LN56 || 9 juni 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (112315) - || 2002 LA59 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112316) - || 2002 LC59 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112317) - || 2002 LO59 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112318) - || 2002 LD60 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112319) - || 2002 MM || 17 juni 2002 || Needville || Needville
|-
| (112320) Danielegardiol || 2002 MB1 || 19 juni 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (112321) - || 2002 MY1 || 16 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112322) - || 2002 MC2 || 16 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112323) - || 2002 MF2 || 16 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112324) - || 2002 MA3 || 24 juni 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (112325) - || 2002 MD3 || 17 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112326) - || 2002 MM4 || 22 juni 2002 || La Palma || La Palma
|-
| (112327) - || 2002 MR4 || 26 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112328) Klinkerfues || 2002 MU4 || 16 juni 2002 || Palomar || M. Meyer
|-
| (112329) - || 2002 NY || 5 juli 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (112330) - || 2002 NC1 || 5 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (112331) - || 2002 NM1 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112332) - || 2002 NT1 || 6 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (112333) - || 2002 NA2 || 6 juli 2002 || Needville || Needville
|-
| (112334) - || 2002 ND4 || 1 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112335) - || 2002 NE4 || 1 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112336) - || 2002 NJ4 || 3 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112337) Francescaguerra || 2002 NR4 || 10 juli 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (112338) Seneseconte || 2002 NX5 || 10 juli 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (112339) Pimpa || 2002 NF6 || 11 juli 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (112340) - || 2002 NN6 || 11 juli 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (112341) - || 2002 NY6 || 9 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112342) - || 2002 NB7 || 9 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112343) - || 2002 NE7 || 9 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112344) - || 2002 NW8 || 1 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112345) - || 2002 ND9 || 1 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112346) - || 2002 NC10 || 4 juli 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (112347) - || 2002 NS10 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112348) - || 2002 NU10 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112349) - || 2002 NA11 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112350) - || 2002 NG11 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112351) - || 2002 NO11 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112352) - || 2002 NK12 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112353) - || 2002 NB13 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112354) - || 2002 NE13 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112355) - || 2002 NU14 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112356) - || 2002 NY14 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112357) - || 2002 NV15 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112358) - || 2002 NH16 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112359) - || 2002 NJ16 || 5 juli 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (112360) - || 2002 NU17 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112361) - || 2002 NB18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112362) - || 2002 ND18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112363) - || 2002 NH18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112364) - || 2002 NK18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112365) - || 2002 NS18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112366) - || 2002 NU18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112367) - || 2002 NV18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112368) - || 2002 NC19 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112369) - || 2002 NV19 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112370) - || 2002 NO20 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112371) - || 2002 NV20 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112372) - || 2002 NW21 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112373) - || 2002 NM22 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112374) - || 2002 NC24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112375) - || 2002 ND24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112376) - || 2002 NF24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112377) - || 2002 NP24 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112378) - || 2002 NV25 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112379) - || 2002 NW25 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112380) - || 2002 NN27 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112381) - || 2002 NR27 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112382) - || 2002 NV27 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112383) - || 2002 NL28 || 12 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112384) - || 2002 NO28 || 12 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112385) - || 2002 NY28 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (112386) - || 2002 NL29 || 14 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (112387) - || 2002 NM29 || 14 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (112388) - || 2002 NU29 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112389) - || 2002 NC31 || 15 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (112390) - || 2002 NN31 || 8 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112391) - || 2002 NZ32 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112392) - || 2002 NA33 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112393) - || 2002 ND33 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112394) - || 2002 NF33 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112395) - || 2002 NK33 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112396) - || 2002 NR33 || 13 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112397) - || 2002 NP35 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112398) - || 2002 NU35 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112399) - || 2002 NF36 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112400) - || 2002 NG36 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten